

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Passaic – villaggio della Contea di Bates, Missouri
 Passaic – città della Contea di Passaic, New Jersey
 Passaic – fiume degli Stati Uniti d'America

Navi 
 USS Passaic (1862)
 USS Pontiac (YT-20) (nel 1918 rinominata USS Passaic)
 USS Passaic (AN-87)

Altro 
 Eparchia di Passaic – sede episcopale della Chiesa greco-cattolica rutena